Afa Anoaʻi Sr. (ur. 1942) – samoański wrestler
 Afa Anoaʻi Jr. (ur. 1984) – amerykański wrestler